Осман Сарывелли (, настоящее Осман Курбанов ; 1905, Икинджи Шихлы — 3 июля 1990, Баку) — народный поэт Азербайджана.

Биография 
Осман Абдулла оглы Курбанов родился в 1905 году в селе Икинджи Шихлы Казахского уезда (ныне Газахский район Азербайджана). В 1926 году окончил учительскую семинарию в Казахе,  в 1932 году — .

Участник Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

С юношеских лет Сарывелли испытал на себе тяготы жизни: батрачил, пас овец. Тяжелые и безрадостные подростковые годы поэта нашли художественное воплощение в стихотворениях «Фиалка», «Моя биография», «Рассказы старца», «Свет».

Жена Саялы Саади кызы, 1913 года рождения.

Литературное наследие 
Сарывелли в своей поэтической практике опирался на ашугскую поэзию. Искусно используя её богатейший опыт, он создавал песни, в которых звучали думы и чаяния его современников. В стихотворениях «Гора Авей», «Моим землякам», «Богатырь», «Наследник» и других Сарывелли воспевал любовь, добро и труд. Тяготы и лишения человечества во время второй мировой войны в 1939-45 годах поэт отразил в своих стихах «Первый день войны», «Брат по крови», «Все это будет жить», «Поздравляю» и в других творениях, которые можно причислить к лучшим образцам азербайджанской поэзии. Саривелли написал прекрасный цикл стихов о Южном Азербайджане — «Караван верблюдов», «Нищий в панаме», «Первые уроки», «Последний снег».

В послевоенные годы раскрылась еще одна грань творческого дарования Сарывелли. Он выступал на страницах газет и журналов с сатирическими стихами. Сарывелли автор многочисленных литературоведческих работ, он известен и как прекрасный переводчик, благодаря которому зазвучали на азербайджанском языке строки «Антигоны» Софокла, стихи М. Джалиля, Александра Пушкина, Константина Симонова и других поэтов. Произведения Сарывелли переведены на многие иностранные языки.

Умер в 1990 году в Баку. Похоронен на родине в селе в Газахском районе, где его именем названа школа.

Награды и премии 
 Орден Октябрьской Революции (06.11.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (09.06.1959)
 Орден «Знак Почёта» (30.12.1963)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Премия Ленинского комсомола
 другие медали

Примечания

Ссылки 
 ОДН75 

Народные поэты Азербайджанской ССР
Азербайджанские поэты
Пехотинцы Великой Отечественной войны